Томас Кольбер Картер (; род. 17 июля 1953 года, Остин, Техас, США) — американский актёр, теле- и кинорежиссёр и продюсер, известный как постановщик фильмов «Дети свинга», «За мной последний танец» с Джулией Стайлз и «Тренер Картер» с Сэмюэлем Л. Джексоном.

Личная жизнь 
Томас Картер родился 17 июля 1953 года в Остине, штат Техас. После окончания средней школы поступил в  в Сан-Маркосе (штат Техас), который окончил в 1974 году со степенью бакалавра изящных искусств в театре. В 1992 году Картеру была вручена «Заслуженная награда выпускника» Университета штата Техас.

Карьера

Карьера актёра 
Картер начал свою карьеру в кино как актёр. Его первые роли включали съёмки в телевизионных шоу и фильмах, таких как, M*A*S*H, «Лу Грант», , , «Чья это жизнь, в конце концов?», «», «» и «Блюз Хилл-стрит». Он был постоянным участником сериала «» (1977) с участием Неда Битти. Тем не менее, как актёр Картер наиболее известен своей работой в сериале «» в 1978—1980 годах, где сыграл Джеймса Хэйуорда, атакующего защитника команды Carver High Basketball.

Сериал «Белая тень» транслировался три сезона с 1978 по 1981 годы. Его главной звездой был , сыгравший белого баскетболиста-профессионала из клуба НБА Chicago Bulls, после ряда операций на колене вынужденный завершить карьеру игрока и стать тренером басктебольной команды средней школы «Карвер Хай» в Южном Централе Лос-Анджелеса, ученики которой по преимуществу афроамериканцы и латиноамериканцы. Картер сыграл Джеймса Хэйуорда по прозвищу «Холливуд», беспокойного подростка с крайне негативным отношением, которому приходится заботиться о своей маме Роберте вместе с младшим братом Джеки. Хейворд имеет один из самых высоких IQ среди своих товарищей по команде. После выдающегося года обучения в баскетболе в Карвере, Хейворд получил возможность поступить в колледж, а позже — на летнюю работу в юридическую фирму. Этот сериал был одним из первых, в котором актёрский состав был основном афроамериканский.

Карьера режиссёра и продюсера 
Карьеру режиссёра Картер начал ещё снимаясь в «Белой тени», где руководил съёмками четырёх эпизодов. Он также продюсировал и/или руководил пилотами телевизионных сериалов «Сент-Элсвер» (1982), «Полиция Майами» (1984), «» (1986) и «» (1990). Серии имели многоэтнический состав. Позже Картер отметил в разговоре с Марком Гюнтером, что «я смотрю телевизор и сам не вижу себя», намекая на отсутствие разнообразных ролей для афроамериканских актёров.

В 1995 году Картер продюсировал сериал об афроамериканской семье «» с Джеймсом Эрлом Джонсом, Джо Мортоном и Ванессой Белл Кэллоуэй. Драма показывала реальные сложности жизни, стресс и дилеммы многопоколенной афроамериканской семьи, проживающей в Сиэтле (штат Вашингтон). Всего Картер поработал с шестью эпизодами, но благодаря им смог привлечь внимание к своей персоне. Он заявил: «Ни одна афроамериканская семья с таким объёмом и сложностью даже не была показана в еженедельной драме. Никогда ещё не было такого количества талантов и опыта, которые прошли в этом шоу».

Кроме того, Картер снимал эпизоды сериалов «Слава», «Ремингтон Стил», «Альфред Хичкок представляет», 9 эпизодов полицейской драмы «Блюз Хилл-стрит» и других, а также телевизионный фильм «Divas» (1995). Он также продюсировал ряд сериалов, в том числе был исполнительным продюсером криминального сериала  (2002—2004) о бывшем полицейском, который работает таксистом.

Кинокарьера 
В кинематографе Картер дебютировал в 1993 году с картиной «Дети свинга», получившей в целом неблагоприятные отзывы критиков. Всего он снял одиннадцать фильмов, включая «Городская полиция» с Эдди Мерфи (1997); «За мной последний танец» о межрасовой паре (2001); «Тренер Картер» о тренере школьной команды по баскетболу Кене Картере (2005); «Золотые руки: История Бена Карсона» (2009).

Фильмография

Актёр 

 Киноактёр
 1976 —  — игрок
 1978 — «» — Дин Хэмптон
 1981 — «Чья это жизнь, в конце концов?» — Порядочный Джон

 Телеактёр
 1975 —  — Фабиан (эпизод Rockhound’s Roost)
 1976 — «» — второй подросток (эпизод To Kill a Tank)
 1976 — «» — Джерри (эпизод Florida’s Night Out)
 1977 — «M*A*S*H» — пациент Маклеод (эпизод The Winchester Tapes)
 1977 — «» — Бобби (эпизод One Strike and You’re Out)
 1977—1978 — «» — Рэй Ган
 1978 — «Лу Грант» — Крис (эпизод Physical)
 1978—1981 — «» — Джеймс «Холливуд» Хэйуорд
 1982 — «Блюз Хилл-стрит» — Дональд Лилли (эпизод Invasion of the Third World Body Snatchers)
 «» — капитан Роберт МакБейн (пилот, нет в титрах)

Режиссёр 

 Кинорежиссёр
 1993 — «Дети свинга»
 1997 — «Городская полиция»
 2001 — «За мной последний танец»
 2005 — «Тренер Картер»
 2009 — «Золотые руки: История Бена Карсона»
 2014 — «Игра на высоте»
 Телережиссёр
 1979—1980 — «» (телесериал, 4 эпизода)
 1982 — «Слава» (телесериал, 3 эпизода)
 «Сент-Элсвер» (телесериал, 4 эпизода)
 «Ремингтон Стил» (телесериал, 1 эпизод)
 «Мэверик» (телесериал, 1 эпизод)
 1982—1984 «Блюз Хилл-стрит» (телесериал, 9 эпизодов)

 1983 — «» (телесериал, 1 эпизод)
 «» (телесериал, 1 эпизод)
 1984 — «Полиция Майами» (телесериал, 1 эпизод)
 «» (телесериал, 1 эпизод)
 1985 — «Альфред Хичкок представляет» (телесериал, 2 эпизода)
 1986 — «» (мини-сериал, 3 эпизода)
 «Под влиянием» (; ТВ-фильм)
 «» (телесериал, 1 эпизод)
 Удивительные истории (телесериал, 2 эпизода)
 1987 — «» (телесериал, 1 эпизод)
 1988 — «Звонящий в полночь» (телесериал, 1 эпизод)
 1990—1991 — «» (телесериал, 5 эпизодов)
 1995 — «» (телесериал, 2 эпизода)
 Divas (телефильм)
 1997 — «» (телесериал, 1 эпизод)
 1998 — «Округ Бронкс» (; телефильм)

 2001 — «Под прикрытием» (телесериал, 1 эпизод)
 2002 —  (телесериал, 2 эпизода)
 2003 — Partners and Crime (телефильм)
 2005 — Hitched (телефильм)
 2006 — Company Town (пилот)
 2007 — «» (телесериал, 1 эпизод)
 «Схватка» (телесериал, 1 эпизод)
 2011 — «Закон Хэрри» (телесериал, 1 эпизод)
 2012 — «Доктор мафии» (телесериал, 1 эпизод)
 2014 — «Нэшвилл» (телесериал, 1 эпизод)
 2015 — «Босх» (телесериал, 1 эпизод)
 2016 — «Корни» (телесериал, 1 эпизод)
 2017 — «Колония» (телесериал, 1 эпизод)
 — «Штамм» (телесериал, 1 эпизод)
 — «Царство животных» (телесериал, 1 эпизод)
 — «Оттенки синего» (телесериал, 1 эпизод)

Награды 
Картер получил ряд наград в области телевидения, кинопроизводства и режиссуры. В 1981 году он стал лауреатом Премии Гильдии режиссёров Америки за выдающиеся режиссёрские достижения в драматических шоу за фильм «Блюз Хилл-стрит». Шесть номинаций на премию Emmy Awards, из них три успешные. Дважды Картер получал «Эмми» за «Выдающуюся режиссуру» за сериал «Equal Justice» в 1990 и 1991 годах, один раз за продюсирование телефильмов («Дон Кинг: Только в Америке») в 1998 году. За фильм про Дона Кинга Картер также выиграл премию «Пибоди» и премию Ассоциации телевизионных кинокритиков.

Примечания

Ссылки 

Режиссёры телевидения США
Актёры телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Выпускники Университета штата Техас